Zoltán, férfikeresztnév
Zoltán, település Romániában, Maros megyében
Zoltán, település Romániában, Kovászna megyében